Il singolare del torneo di tennis Borden Classic 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrice Lisa Bonder che ha battuto in finale Laura Arraya 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Lisa Bonder (campionessa)
 Laura Arraya (finale)
 Susan Mascarin (primo turno)
 Etsuko Inoue (semifinali)

 Julie Harrington (secondo turno)
 Shelley Solomon (quarti di finale)
 Amy Holton (secondo turno)
 Dana Gilbert (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Borden Classic 1983